

Cinema
Furia omicida (The Man Is Armed) – film del 1956 diretto da Franklin Adreon
 Furia omicida (Murder One) – film del 1988 diretto da Graeme Campbell

Letteratura
 Furia omicida (Not Safe to Be Free) – romanzo di James Hadley Chase del 1958

Televisione
Nella mente di Joe o Furia omicida (The Fury Within) – film per la televisione statunitense e australiano del 1998 diretto da Noel Nosseck